Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 556 dans le monde.

  dans certains départements, en France 
 Route nationale 556 en France